Томопулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Томопулос, Клеопа (с монашестве Клеопа; 1913—1999) — митрополит Элладской православной церкви.
 Томопулос, Томас (1873—1937) — греческий скульптор и художник.
 Томопулос, Энн — американский телепродюсер.
Томопулос, Энтони — американский бизнесмен, медиаменеджер и продюсер.
 Томопулос, Эпаминондас (1878—1976) — греческий художник 20-го века.